Nechita è un nome di famiglia romeno.

Persone
 Andrei Nechita (* 1988), ciclista romeno
 Adriana Nechita (* 1983), giocatrice di pallamano romena
 Alexandra Nechita (* 1985), pittrice statunitense di origine romena
 Mihai Nechita (* 1949), pittore romeno

Pagine correlate 

 Nichita